|-
| (98401) 2000 UX7||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98402) 2000 UE8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98403) 2000 UG8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98404) 2000 UT8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98405) 2000 UN9||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98406) 2000 UC10||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98407) 2000 UX10||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98408) 2000 UD11||||19 жовтня 2000||Олате||Л. Робінсон
|-
| (98409) 2000 UQ12||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98410) 2000 UX12||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98411) 2000 UT13||||24 жовтня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (98412) 2000 UG15||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98413) 2000 UO16||||29 жовтня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (98414) 2000 UE18||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98415) 2000 UH18||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98416) 2000 US20||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98417) 2000 UW21||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98418) 2000 US22||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98419) 2000 UV22||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98420) 2000 UN24||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98421) 2000 UD26||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98422) 2000 UO26||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98423) 2000 UU26||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98424) 2000 UO28||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98425) 2000 UM33||||30 жовтня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98426) 2000 UE34||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98427) 2000 UA35||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98428) 2000 UE35||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98429) 2000 UL35||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98430) 2000 UN35||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98431) 2000 UA36||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98432) 2000 UR36||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98433) 2000 UP37||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98434) 2000 UF39||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98435) 2000 UE41||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98436) 2000 UF42||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98437) 2000 UP47||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98438) 2000 UH49||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98439) 2000 UD50||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98440) 2000 UN50||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98441) 2000 UW54||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98442) 2000 UT55||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98443) 2000 UZ56||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98444) 2000 UM57||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98445) 2000 UG59||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98446) 2000 UM59||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98447) 2000 UE60||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98448) 2000 UN60||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98449) 2000 UM61||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98450) 2000 US62||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98451) 2000 UT63||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98452) 2000 UB65||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98453) 2000 UL66||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98454) 2000 US66||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98455) 2000 UF68||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98456) 2000 UD69||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98457) 2000 UE69||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98458) 2000 UP70||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98459) 2000 UZ72||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98460) 2000 UM73||||26 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98461) 2000 UQ76||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98462) 2000 UB79||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98463) 2000 UL81||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98464) 2000 UP83||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98465) 2000 UN84||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98466) 2000 UF91||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98467) 2000 UW91||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98468) 2000 UM92||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98469) 2000 UF93||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98470) 2000 US94||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98471) 2000 UW94||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98472) 2000 UB95||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98473) 2000 UD96||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98474) 2000 UR97||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98475) 2000 UF98||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98476) 2000 UP98||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98477) 2000 UR99||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98478) 2000 UB100||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98479) 2000 UM100||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98480) 2000 UR100||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98481) 2000 UX100||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98482) 2000 UL101||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98483) 2000 UJ102||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98484) 2000 UK103||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98485) 2000 US105||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98486) 2000 UZ105||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98487) 2000 UC106||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98488) 2000 UM106||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98489) 2000 UR106||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98490) 2000 UJ108||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98491) 2000 UA109||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98492) 2000 UU109||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98493) 2000 UY110||||26 жовтня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 98494 Марсупіламі (Marsupilami)||||27 жовтня 2000||Ле-Крезо||Жан-Клод Мерлен
|-
| (98495) 2000 VV2||||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (98496) 2000 VT3||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98497) 2000 VL5||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98498) 2000 VS10||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98499) 2000 VW11||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98500) 2000 VL12||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

98400